Граф Філіпп фон Кобенцль — міністр закордонних справ Габсбурзької монархії .
 Граф Людвіг фон Кобенцль — міністри закордонних справ Австрійської імперії.